Cassandra Sall, född 9 november 1991, är en svensk fotbollsspelare. Hon påbörjade sin fotbollskarriär i Vasalunds IF och kom till AIK 2002. År 2009 lämnade hon AIK för Älvsjö AIK.

Svenska fotbollsspelare
Kvinnor
Födda 1991
Levande personer